Die Kunst (précurseur et édition partielle : Die Kunst für Alle à partir de 1949 : Die Kunst und das Schöne Heim) est un magazine d'art allemand publié par  depuis 1900 et plus tard par  à Munich.

Histoire 
En 1885, Friedrich Bruckmann fonde le périodique Die Kunst für Alle (éditeur : Friedrich Pecht) et en 1897 la revue Dekorative Kunst. À partir de 1900, les deux sont combinés dans une édition complète sous le titre Die Kunst . La première édition est parue en 1900 avec le sous-titre Monatsheft für freie und angewandte Kunst, et plus tard Monatsschrift für Malerei, Plastik, Graphik, Architektur und Wohnkultur. Les volumes pairs sont intitulés Angewandte Kunst et paraissent en parallèle et de manière indépendante de 1900 à 1929 sous le titre Dekorative Kunst et de 1930 à 1942/43 sous le titre Das schöne Heim. Les volumes au nombre impair portaient le sous-titre Freie Kunst et paraissent de 1900 à 1942/43 sous le titre Die Kunst für Alle ; le mensuel ne paraît pas de 1945 à 1948.De 1949 à 1988, Die Kunst und das schöne Heim : Monatsschrift für Malerei, Plastik, Graphik, Architektur und Wohnkultur (L'art et le beau foyer : revue mensuelle de peinture, de sculpture, de graphisme, d'architecture et d'habitat) paraît aux éditions Thiemig. À partir de 1980, le sous-titre "…und das schöne Heim" est occasionnellement supprimé, puis totalement à partir de 1984. Parmi les auteurs figurent des historiens de l'art connus de l'époque, comme , Franz Roh, ,  et Wolfgang von Löhneysen. Le dernier numéro paraît en septembre 1988, il est alors repris dans la revue d'art «  » (éditeur ).

Liens externes 
 
 L'art pour tous : peinture, sculpture, graphisme, architecture - numérique

Références 

Titre de presse créé en 1900
Titre de presse disparu en 1988